Benne bezeichnet:

 Benne (Einheit), Volumenmaß für Kohle
 Benne (Musiker) (Benedikt Ruchay; * 1989), deutscher Musiker
 Benne, Ortsteil von Coassolo Torinese, Provinz Turin, Italien

Benne ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Benne (* 1965), niederländischer Volleyballspieler
 Jörg Benne (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Petra Grimm-Benne (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Simon Benne (* 1970), deutscher Journalist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Bene
 Penne